Унава:

 Унава — приток Ирпеня, река в Киевской области (Украина)
 Унава — остановочный пункт в Фастовском районе Киевской области (Украина)
 Урочище Унава — заказник общегосударственного значения в Киевской области (Украина)